30-й юбилейный Ралли-марафон «Дакар» впервые в своей истории прошёл на южноамериканском континенте. Он проходил с 3 января по 18 января по маршруту Буэнос-Айрес (Аргентина) — Вальпараисо (Чили) — Буэнос-Айрес (Аргентина), пройдя таким образом 2-й раз в своей истории (впервые в 1994) по замкнутому маршруту. В гонке приняло участие рекордное число транспортных средств по сравнению со всеми последующими южноамериканскими «Дакарами».

Участники 
На гонку были заявлены 226 мотоциклов, 28 квадроциклов, 183 автомобиля и 84 грузовика.

Российские участники

Маршрут 

14 этапов, общая протяженностъ 9574 километров, из них 5652 — спецучастки. Ралли пройдет по 10 аргентинским провинциям и 3 чилийским. Участники дважды пересекут Анды, а также пустыню Атакаму.

Победители этапов

Мото

Квадроциклы

Авто

Грузовики

Результаты

Мото

Квадроциклы

Авто

Грузовики

Сходы

Мото 
 2-й этап:  Паскаль Терри — погиб
 8-й этап:  Йохан Стрит — травма
 10-й этап:  Кристобаль Герреро — авария/травма

Квадроциклы

Авто 
 2-й этап:  Хироси Масуока — авария
 2-й этап:  Павел Логинов — авария
 5-й этап:  Алексей Беркут — дисквалификация
 5-й этап:  Иван Мюллер — сгорела машина
 6-й этап:  Нассер Аль-Аттиях — дисквалификация
 6-й этап:  Люк Альфан — травма штурмана
 7-й этап:  Стефан Петерансель — поломка мотора
 10-й этап:  Сергей Шкель — авария, переворот
 12-й этап:  Карлос Сайнс — авария

Грузовики 
 4-й этап:  Юрий Гребенюк — поломка
 5-й этап:  Элизабет Жасинту — сгорела машина
 6-й этап:  Ханс Стейси — поломка
 9-й этап:  Томаш Томечек — авария

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика соревнования на championat.com
 

2009 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам
Международные спортивные соревнования в Чили
Спорт в Аргентине в 2009 году
Январь 2009 года
Международные спортивные соревнования в Аргентине
Спорт в Чили в 2009 году
Автоспорт в Аргентине